Universitat d'Alacant.
 Unitat astronòmica.
 Unió Africana.
 Unidad Alavesa.
 United Artists.
 Unidad Aragonesa
 Unitat d'Aran